Full Throttle (jogo eletrônico de 1984), jogo eletrônico de corrida de 1984 desenvolvido pela Micromega
 Full Throttle (jogo eletrônico de 1987), jogo eletrônico de corrida de 1987 desenvolvido pela Taito
 Full Throttle: All-American Racing, jogo eletrônico de corrida de 1994 desenvolvido pela Gremlin Interactive
 Full Throttle (jogo eletrônico de 1995), jogo eletrônico de aventura de 1995 desenvolvido pela LucasArts
 Charlie's Angels: Full Throttle, filme de 2003